High Life může být:

 High Life (album, Frankie Miller) – album zpěváka Frankieho Millera z roku 1974
 High Life (album, Wayne Shorter) – album saxofonisty Wayne Shortera z roku 1995
 High Life (album, Brian Eno a Karl Hyde) – album dvojice Brian Eno a Karl Hyde z roku 2014